Blatná dolina – dolina w Rowie Podtatrzańskim na Słowacji
 Blatná dolina – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji